Ruiter oder de Ruiter ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Ruiter (* 1946), niederländischer Rockbassist
 Carlos Ruiter de Oliveira Santos (* 1943), brasilianischer Fußballspieler
 Freddy de Ruiter (* 1969), norwegischer Politiker
 Jan Ruiter (* 1946), niederländischer Fußballtorhüter
 Job de Ruiter († 2015), niederländischer Jurist und Politiker
 Jorrit de Ruiter (* 1986), niederländischer Badmintonspieler
 Marita Ruiter, österreichisch-luxemburgische Kunstsammlerin, Kuratorin und Galeristin
 Niels de Ruiter (* 1983), niederländischer Dartspieler
 Nol de Ruiter (* 1940), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Maximiliaan Ruiter (1900–1974), niederländischer Dermatologe und Hochschullehrer
 Radhia de Ruiter (1956–2022), französische Streetartkünstlerin, siehe Miss.Tic
 Robin de Ruiter (* 1951), niederländischer Autor
 Robbin Ruiter (* 1987), niederländischer Fußballtorhüter
 Sjoerd Ruiter (1951–2017), niederländischer Fußballspieler
 Wesley de Ruiter (* 1986), niederländischer Fußballspieler
 Wietske de Ruiter (* 1970), niederländische Hockeyspielerin

Ruiter steht für:

 Ruiter Engineering, niederländischer Automobilhersteller

Siehe auch:

 De Ruyter
 Rüter